Der Honda Stream ist ein in die Kategorie Van gehöriger PKW des Automobilherstellers Honda. Er löste 2000 den Honda Shuttle ab. Anfang 2004 erhielt er eine Modellpflege.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger basiert der Stream nicht mehr auf der Plattform des Accord, sondern auf der des kleineren Civic. Seine Abmessungen und sein Raumangebot sind dementsprechend geringer. Dank einer flachen Dachlinie verfügt er über eine sportliche Optik. Er wird mit einem 1,7-Liter- oder 2-Liter-Motor ausgeliefert, der eine Leistung von 125 PS bzw. 156 PS entfaltet. Ein Dieselmotor ist nicht im Angebot. 

2007 wurde der Export nach Europa eingestellt.

Motoren

Zweite Generation 
In Japan und anderen fernöstlichen Ländern gab es von 2006 bis 2014 die zweite Generation des Honda Stream, doch wurde diese weder in Europa noch in Nordamerika angeboten.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2001 und 2005 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 5.197 Honda Stream neu zugelassen worden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Van
Kombi